Wulpen (België), een deelgemeente van Koksijde in België.
 Wulpen (eiland), een voormalig eiland in de Westerschelde in Nederland.
 St.-Lambert-Wulpen, een voormalig dorp op dat eiland.
 Numenius, geslacht van vogels die meestal "wulpen" worden genoemd.